Christus (latinisierte Form von  Christos ‚der Gesalbte‘) steht für:
 Messias, biblischer Hoheitstitel
 Jesus Christus, christliche Bezeichnung für Jesus von Nazaret
 Petrus Christus (um 1410/1420–um 1473), flämischer Maler
 Christus (Liszt), Oratorium von Franz Liszt
 Christus (Mendelssohn), unvollendetes Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy

Siehe auch:

 Christos
 Christo (Begriffsklärung)
 Christou
 Kristus